Con el nombre de Provincia de Túquerres se conocen a varias subdivisiones administrativas que ha tenido Colombia en su historia republicana:

 Provincia de Túquerres, de la República de la Nueva Granada.
 Provincia de Túquerres, del desaparecido Estado Soberano del Cauca.
 Provincia de Túquerres, del actual departamento de Nariño.